Chiesa di Santa Maria della Strada – chiesa a Matrice
 Chiesa di Santa Maria della Strada – chiesa a San Lorenzo Maggiore
 Chiesa di Santa Maria della Strada – chiesa a Taurisano